Dans le jargon informatique, un  (ou ) désigne une représentation graphique du processus d'amorçage d'un ordinateur.

But 

Un  peut se limiter au simple affichage des messages d'amorçage, mais il peut également contenir des graphiques voire combiner messages et graphiques.

Contrairement au , un  n'est pas là uniquement pour faire patienter l'utilisateur en lui présentant des informations de type marketing sur le logiciel et son éditeur. En effet, le  présente à l'occasion des informations qui sont nécessaires à l'utilisateur pour corriger des conditions d'erreur sur son ordinateur.

Écran d'amorçage de Windows 

Toutes les versions de Microsoft Windows depuis Windows 95 (Branche MS-DOS) et Windows 2000 (branche NT) possèdent un  qui est affiché durant le processus d'amorçage. À l'aide d'outils fournis par des éditeurs tiers (par exemple, Stardock BootSkin), il est possible de remplacer le  de Windows par des images personnelles, du texte et/ou des animations.

Voir aussi

Liens externes 
 Bootsplash, la première implémentation d'un bootsplash dans le noyau Linux
 Splashy, un projet Alioth Debian qui vise à remplacer le désormais âgé Bootsplash
 USplash, le bootsplash utilisé par Ubuntu

Terminologie du logiciel